Сезон ФК «Леванте» 2011—2012 - 71-й за ліком сезон футбольного клубу Леванте і його другий поспіль сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу.

Окрім Ла-Ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей, де вони розпочали змагання зі стадії 1/16 фіналу.

Поточний склад

Склад команди 
Станом на 26 січня 2012

Трансфери

Прийшли

Пішли

Статистика гравців

Командна статистика 

 

 

 
|}
Оновлено 27 січня.

Дисциплінарні показники 

Оновлено 29 січня

Змагання

Передсезонні 
Час початку вказано за ЦЄЧ.

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 

Час початку вказано за ЦЄЧ.

Копа-дель-Рей 

Час початку вказано за ЦЄЧ.

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Примітки

Посилання 
Levante UD official website

Сезони ФК «Леванте»
Леванте